Born to Love – album di Peabo Bryson e Roberta Flack del 1983
 Born to Love – singolo dei Meduza del 2020